Il singolare femminile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Katerina Maleeva che ha battuto in finale Barbara Gerken 6-2, 6-3.

Teste di serie

 Melissa Gurney (quarti di finale)
 Katerina Maleeva (campionessa)
 Kathy Jordan (quarti di finale)
 Betsy Nagelsen (semifinali)

 Sara Gomer (secondo turno)
 Patricia Hy (primo turno)
 Etsuko Inoue (semifinali)
 Anne Hobbs (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1987